

Persone
 Giuseppe Lunati – politico italiano

Altro
 Casanova Lunati – comune italiano in provincia di Pavia